La Copa Argentina 1969 è stata la 1ª edizione del trofeo, vinta dal Boca Juniors. Il torneo è iniziato il 6 febbraio 1969 ed è terminato il 27 luglio successivo. La coppa ha visto la partecipazione di 32 squadre del campionato argentino di calcio.

Squadre partecipanti

Primera División

Primera B

Serie minori

Fase iniziale

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

Fase finale

Tabellone

Voci correlate
 Campionato argentino di calcio
 Copa Argentina

Collegamenti esterni

1969
Calcio nel 1969